Dreiklang steht für:

 Dreiklang, dreitöniger Akkord 
 Dreiklang (1938), deutscher Film von Hans Hinrich 
 Dreiklang (1948), deutscher Fernsehfilm 
 Dreiklang, Wäschemarke in der DDR